Arferusaaq bezeichnet:
 Arferusaaq (Insel, bei Kapisillit), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Arferusaaq (Insel, bei Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland